Wokingham är ett enhetskommun i Berkshire i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Wokingham är huvudsakligen platt.

Wokingham delas in i:
 Arborfield and Newland
 Barkham
 Charvil
 Earley
 Finchampstead
 Remenham
 Ruscombe
 Shinfield
 Sonning
 St. Nicholas, Hurst
 Swallowfield
 Twyford
 Wargrave
 Winnersh
 Wokingham
 Wokingham Without
 Woodley

Följande samhällen finns i Wokingham:

 Wokingham
 Woodley
 Lower Earley
 Twyford
 Wargrave
 Charvil
 Swallowfield
 Finchampstead
 Remenham

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Englands enhetskommuner
Berkshire